Русская партия () — политическая консервативная партия (группировка) Греции, существовавшая в середине XIX века и ориентировавшаяся на Российскую империю.

Её сторонники имелись в правительственном аппарате, Православной церкви, она пользовалась популярностью у военных, а также у простого народа, выступавшего против греческих магнатов-судовладельцев. Партия имела большой вес среди знати нового государства, что дало ей определённый авторитет и в центральном аппарате. 

Конкуренция с пробританской и профранцузской группировками привела к убийству лидера русской партии президента Греции Иоанна Каподистрии, после чего к власти пришёл его младший брат Августинос. После нескольких восстаний, через год он сложил свои полномочия, и к власти пришёл первый король Греции Оттон I. Несмотря на абсолютную монархию, русская партия существовала до 1865 года.

История 

В 1827 году Каподистрия, занимающий на тот момент министра иностранных дел в Российской империи, был избран губернатором нового греческого государства. Новая политическая группировка, сформированная после назначения губернатора, была первой в современной греческой истории, которая была названа Русской партией. 

Попытки губернатора централизовать власть привели к расколу в рядах организации. Многие члены партии имели патриотические взгляды и боролись против контроля Османской империи за регионом. Таким образом были сформированы две конкурирующие партии:  профранцузская и пробританская. Борьба между партиями привела к убийству президента Греции Иоанна Каподистрии. После возобновления гражданской войны, в 1833 году королём Греции был избран Оттон. Несмотря, на абсолютную монархию, все три партии продолжали свою деятельность. 

Оттон стал королём в несовершеннолетнем возрасте, поэтому страной руководил регентский совет, который возглавлял граф Иосиф Людвиг Армансперг, являющийся баварцем и отрицательно относящийся к Русской партии. В 1830-х годах лидером Русской партии являлся Теодорос Колокотронис, а его сыновья Геннайос и Китсос Цавелас были замешаны в сговоре с целью смешения руководителя регентского совета, а также искали возможности повысить влияние России в стране. Они были арестованы и заключены в тюрьму. Однако, скоро были освобождены из под стражи, но до 1837 года не имели влияния на политику, в отличие от других двух партий. После 1837 года власть в стране получили Геннаиос Колокотронис, Андреас Метаксас и Константинос Ойкономос — лояльные к пророссийской партии люди. Сам Колокотронис служил довереным адъютантом короля Оттона, поэтому имел возможность реабилитировать Русскою партии, что и стал делать. 

После того, как король Оттон освободился от регентства, он стал отдавать предпочтение именно Русской партии и Колокотронису. С 1838 — 1939 фактический контроль над регионом имела Российская империя. В 1843 году по 1844 Русской партией руководил Андреас Метаксас, который после народного восстания назначил выборы для составления конституции. В 1844 году проиграл пост премьер-министра Иоаннису Колеттису. 

Партия прекратила своё существование и была упразднена в 1865 году.

Литература 
 
 
 
 

Политические партии Греции
Консервативные партии
Монархические партии
Националистические партии
Православие в Греции